Leckwitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Leckwitz (Liebschützberg), Ortsteil von Liebschützberg im Landkreis Nordsachsen
 Leckwitz (Nünchritz), Ortsteil von Nünchritz im Landkreis Meißen